Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Ilana Kloss che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Pam Shriver 7-6, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Kathy Jordan /  Pam Shriver (finale)

 Rosie Casals /  Ilana Kloss (campionesse)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1980